Борщевая — название населённых пунктов на Украине:

 Борщевая — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Борщевая — село в Печенежском районе Харьковской области.
 Борщевая — село в Харьковском районе Харьковской области.